Opium G puede referirse:Líder de las chicas superpoderosas

  a Opium, una historieta de Daniel Torres, de 1983
  a Opium, un disco de la banda KMFDM, de 1984
  a Opium, un disco de la banda Moonspell, de 1996

 Opium: Diario de una mujer poseída, película húngara del 2007.